Михаи́л Никола́евич Кальни́цкий (,  — , ) — активный деятель белоэмиграции.

Биография 
Из потомственных дворян Полтавской губернии.

В 1891 году окончил военно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища и выпущен в 39-ю артиллерийскую бригаду. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1899).

С 1900 года служил по Генеральному штабу в войсках 1-го Кавказского армейского корпуса и Кавказского военного округа.

В 1904—1905 годах подполковником участвовал в русско-японской войне — штаб-офицер для поручений при управлении начальника военных сообщений 3-й Маньчжурской армии.

С 1906 года — полковник, начальник штаба 6-го округа пограничной стражи.

Первая мировая война 
С августа 1914 по июнь 1915 года — командир 14-го гренадерского Грузинского полка (31 декабря 1914 года произведен в генерал-майоры со старшинством от 27 сентября 1914 года). Был награждён Георгиевским оружием

В мае 1915 — мае 1916 года — начальник штаба 7-го Сибирского стрелкового корпуса.

С 4 мая по ноябрь того же года — начальник штаба 5-го Кавказского армейского корпуса.

С ноября 1916 по январь 1918 года — командир 123-й пехотной дивизии.

Гражданская война 
В ноябре 1918 года присоединился к Добровольческой армии.

В феврале — октябре 1919 года — командир Сводной кавалерийской дивизии, в октябре — ноябре — командующий группой войск (Терская бригада, Полтавский отряд и другие части), оборонявшей Полтаву и отошедшей в район Донецка.

В декабре 1919 — январе 1920 года — командир 5-го кавалерийского корпуса.

Эмиграция 
В марте 1920 года эмигрировал в Сербию, поселился в Загребе. Добился через Народную Скупщину принятия закона о правительственной помощи русским военным инвалидам.

С 1923 года — помощник председателя Зарубежного союза русских военных инвалидов генерала от кавалерии Н. Н. Баратова, с 1929 года — заместитель председателя Зарубежного союза русских военных инвалидов, заведующий финансовой частью Главного правления Союза.

В конце марта 1932 года (после смерти Баратова) избран председателем Зарубежного союза русских военных инвалидов на Всезаграничном делегатском съезде в Софии. Оставался в этой должности до конца жизни.

Жена — Лидия Дмитриевна Кальницкая (1874—1937).

Умер в Париже, похоронен 3 июля 1961 года на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Общественная деятельность 
Собирал средства в фонд помощи русским военным инвалидам, создавал для них дома престарелых (например, Дом русских инвалидов в Монморанси под Парижем); издавал газету (журнал) «Русский инвалид» (сначала ежемесячно, а после Второй мировой войны — ежегодно).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1905)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1906)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1906)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1907)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1911)
 Георгиевское оружие (28.07.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (1915)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1915)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (08.07.1916)

Литература

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа